Krejčí (, «sastre» en idioma checo) es un apellido checo. Puede referirse a:
 František Krejčí (1858-1934), pedagogo y político checo;
 Ladislav Krejčí (n. 1992), futbolista checo;
 Vít Krejčí (n. 2000), baloncestista checo.